Hulu Sungai Utara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 232.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Hulu Sungai Utara ist Amuntai.

Geographie 
Hulu Sungai Utara liegt im Norden von Kalimantan Selatan an der Grenze zu Kalimantan Tengah im Westen. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Tabalong, im Westen an die Regierungsbezirke Balangan und Hulu Sungai Tengah. Im Süden grenzt es an die Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin und Barito Kuala. Administrativ unterteilt sich Hulu Sungai Utara in 10 Distrikte (Kecamatan) mit 219 Dörfern, davon 214 Desa und 5 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Hulu Sungai Utara 231.635 Menschen, 115.988 Männer und 115.647 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 259 Personen pro Quadratkilometer. Fast 100 Prozent der Einwohner sind Muslime, es gibt nur vereinzelte Christen (Protestanten und Katholiken), Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)